

Patronyme 

 Alan Adair (1923-2010), acteur britannique ;
 Allan H.S. Adair (1897-1988), officier britannique de la Seconde Guerre mondiale ;
 Daniel Adair (1975-), batteur des groupes Nickelback et Three Doors Down ;
 Eleanor R. Adair (1926-2013), physiologiste américaine ;
 Frances Adair Mckenzie (1983-), artiste multimédia et féministe canadienne ;
 Jean Adair, parfois créditée Jennet Adair (1973-1953), actrice américaine ;
 John Adair (1757-1840), pionnier américain, soldat et homme d'État, huitième gouverneur du Kentucky ;
 John Adair (1919-), arbitre nord-irlandais de football ;
 John Adair (1934-), spécialiste britannique du leadership ;
 Red Adair (né Paul Neal Adair, 1915-2004), pompier américain ;
 Rhona Adair (1878-1961), golfeuse amateure irlandaise ;
 Rick Adair (1958-), instructeur américain de baseball ; 
  ;
 Robyn Adair (1884-1965), un acteur américain de la période du cinéma muet ;
 Sandra Adair (1952-), monteuse américaine ; 
 Tom Adair (1913-1988), scénariste et compositeur américain.

Prénom

Toponyme 
 , des comtés américains
 Adairville (Kentucky)
 Adair (Iowa)
 Lac Adair, en Californie